3. Светско првенство у скијашким летовима 1975. одржано је на скакаоници Латаоници „Кулм у Тауплицу Аустрија  од 14. до 16. марта. Пред такмичење у Светском купу 1974. летаоница је обновљена и додата заштита скакача од ветра.

Такмичење 
И ово првенство као и претходна два завршено је сама са 2 скока због временских неприлика. Најбољи је био Карел Кодејшка (Чехословачка) испред Рајнера Шмита (Источна Немачка) и трећепласираног Карла Шнабла (Аустрија).

Резултати

Биланс медаља

Биланс медаља после 3. Светског првенства 1975.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати СП 1975. у Тауплицу

Светска првенства у скијашким летовима
Спорт у 1975.
Спорт у Аустрији